Вахтель — фамилия:

 Вахтель, Боаз (род. 1958) — израильский медик.
 Вахтель, Вильгельм (1875—1952) — польско-еврейский художник-реалист.
 Вахтель, Марион (1875—1954) — американская художница, жена Элмера Вахтеля.
 Вахтель, Муся Ильинична — советская шахматистка, обладательница Кубка РСФСР по шахматам среди женщин (1950).
 Вахтель, Элмер (1864—1929) — американский художник.
 Вахтель, Эрна (1907—1995) — американская гимнастка и тренер.